Das Wort Dreitagefieber bezeichnet in der Medizin sowie Infektiologie:

 das Drei-Tage-Fieber (oder Exanthema subitum), eine Kinderkrankheit
 das Marschenfieber oder die Malaria tertiana
 das Phlebotomusfieber (Pappataci-Fieber)